Royal Palm Hotel ist der Name folgender Hotels:

 Royal Palm Hotel (Miami), Miami, Florida, Vereinigte Staaten
 Royal Palm Hotel, früherer Name des Park Avenue House, Detroit, Michigan, Vereinigte Staaten
 Royal Palm Hotel (Galapagos), Isla Santa Cruz, Ecuador
 Royal Palm Hotel (Guam)
 Royal Palm Hotel (Mauritius), Grand Baie, Mauritius